Пьер Буша́р () — французские фамилия и имя. Известные носители:
 Бушар, Пьер-Марк (род. 1984) — канадский хоккеист.
 Бушар, Пьер Франсуа Ксавье (1771—1822) — французский офицер, обнаруживший в Египте так называемый «Розеттский камень», текст на котором позволил дешифровать древнеегипетские иероглифы.
 Бушар, Пьер Эмиль (род. 1948) — канадский профессиональный хоккеист, защитник клубов НХЛ «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», сын Эмиля Бушара.